KG – komenda garnizonu
 KG – Kwatera Główna
 KG – Karta Górnika
 kg – kilogram
 kG (kgf) – kilogram-siła